Sengupta est un nom de famille porté par des Bengalis du Bengale occidental et du Bangladesh, appartenant à la caste  qui revendique le statut de Brahmane mais dont certains membres ont été associés à la caste . À l'époque précoloniale du Bengale, les Baidyas étaient considérés comme les plus hautes castes hindoues avec les Brahmanes et les .

Distribution géographique 
En 2014, 67,8% de tous les porteurs connus du nom de famille Sengupta étaient des résidents de l'Inde, et 22,5% des résidents du Bangladesh. En Inde, la fréquence du nom de famille est supérieure à la moyenne nationale dans les États et territoires de l'Union suivants  :

 1. Bengale occidental (1: 1 621)
 2. Tripura (1: 9 413)
 3. Arunachal Pradesh (1: 10 887)
 4. Delhi (1: 11 950)
 5. Îles Andaman-et-Nicobar (1: 14 613)

Personnalités 

  (1903-1976), célèbre auteur bengali
 Aditya Vikram Sengupta (né en 1983), réalisateur, directeur de la photographie et graphiste indien
 Anasuya Sengupta, poète indienne, auteur, militante
 , ingénieure aérospatiale
 , réalisateur et producteur bengali
  (1937-2010), homme politique indien et membre du Parlement indien
  (né en 1973), romancier indien
  (né en 1988), dramaturge et scénariste britannique
  (née en 1979), actrice indienne de télévision et de cinéma
  (1934–2008), journaliste bengali et fondateur-rédacteur en chef du journal Bartaman
  (né en 1944), universitaire indien de Kolkata
 , acteur de cinéma indien bengali
  (né en 1963), homme politique indien
 Deep Sengupta (né en 1988), joueur d'échecs de Jharkhand, Inde, résidant actuellement à Calcutta
  (1848–1914), érudit spécialiste du sanscrit du district de Jessore au Bangladesh
 , (née en 1979), historienne et journaliste
  (né en 1934), physicien nucléaire bangladais
 Indraneil Sengupta, mannequin et acteur indien, né en Assam
  (1885–1933), révolutionnaire indien, président du Comité du Congrès provincial du Bengale et du Parti Swaraj du Bengale
  (1887–1954), poète et écrivain bengali
 , également connu sous le nom de Jisshu, acteur de cinéma bengali
  (née en 1968), acteur de cinéma et de théâtre indien
 , politicienne de la Ligue Awami du Bangladesh, médecin
  (né en 1953), avocat indien, juge en chef de la Haute Cour d'Andhra Pradesh
  (né en 1970), professeur indien de physique théorique
  (1960-2011), poète bengali, féministe et sociologue 
 , écrivain indien bengali
  (1889-1944), psychologue, philosophe et professeur indien formé à Harvard
 , (1882–1964) juriste et romancier bengali à Calcutta, enInde
 Nellie Sengupta (1886–1973), Anglaise qui a lutté pour l'indépendance de l'Inde
 , (1943–2014) directeur artistique des films Oriya
 , révolutionnaire indien bengali
 Nitish Sengupta (1933–2013), écrivain et fonctionnaire indien, "secrétaire au Revenu" dans le gouvernement indien
 , (né en 1965) réalisateur et scénariste d'origine indienne
 , rédacteur en chef de trois magazines en Inde : Anandamela, Unish Kuri et Career
  (né en 1905), homme politique indien, membre de Lok Sabha de Purnia (1952-1970)
  (née en 1969), actrice, productrice, réalisatrice et écrivaine indienne
  (né en 1948), l'un des plus grands écrivains indiens de langue anglaise
  (1876-1962), historien de l'astronomie dans l'Inde ancienne
  (1907–1974), intellectuel marxiste et révolutionnaire bengali
 , poète et écrivain gujarati
  (né en 1963), pétrologue indien
  (1916–2017), directeur de la photographie indien
 Rituparna Sengupta (née en 1971), actrice indienne dans des films bengali et hindi
  (né en 1935), acteur, réalisateur et critique culturel indien bengali
  (1891–1961), dramaturge et metteur en scène bengali
  (né en 1968), immunologiste indien et biologiste spécialiste du cancer
 , biologiste cellulaire indien
 , actrice indienne de cinéma et de théâtre
 , productrice et écrivaine américaine
  (1903–1998), universitaire indien et critique de littérature anglaise, savant spécialiste de Shakespeare
 Sudipta Sengupta (née en 1946), professeur de géologie structurale à l'Université de Jadavpur, à Calcutta, enInde
 , premier ministre de Tripura en Inde de 1972 à 1977
 Suranjit Sengupta (1945–2017), haut responsable politique de la Ligue Awami du Bangladesh
  (née en 1950), actrice bengali
  (1905-1931), militant qui a lutté pour l'indépendance indienne

Références

Bibliographie
Nirmal Kumar Bose, Structure of Hindu Society, Orient BlackSwan, 1994 p. 163.. 
Charles M. Leslie, Asian Medical Systems: A Comparative Study. Presses de l'Université de Californie, 1976, p. 37.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme indien